Ростислав Иванович Фелицин (не позднее 1820-х годов, Москва — 1882) — русский , академик живописи Императорской Академии художеств.

Биография 

Родился в семье московских мещан. Обучался искусству живописи в Московском художественном классе.

В 1842 году за успешное усвоение рисунка и живописи получил от Императорской Академии художеств звание неклассного художника.

В следующем году был принят в ученики Академии.

Знаток российского сельского быта. Писал жанровые картины из народной жизни.

В 1857 году за картины «На крыльце избы» и «Чтение письма» Р. И. Фелицин был удостоен звания академика живописи народных сцен.

Кроме жанровых, Р. И. Фелицин писал также портреты. Все работы Фелицина наполнены любовью и отзывчивостью к изображенным персонажам.

В Государственном Русском музее сейчас находятся три работы художника Р. И. Фелицина: «Вдовушка» («Убит») (1852), «Деревенские девушки» (На крыльце избы) (1855), «Печальное известие» (Чтение письма) (1856).

Сводный каталог произведений

Примечания

Литература

Ссылка 
 Фелицин Ростислав Иванович

Выпускники Императорской Академии художеств